Friedensburg steht für:
 Friedensburg (Pennsylvania), Ort im Schuylkill County, Vereinigte Staaten
 Friedensburg (Radebeul), Baudenkmal in Radebeul, Sachsen
 Schloss Friedensburg, Schlossburg bei Leutenberg, Thüringen
 Friedensburg, heute Miłobrzegi, Ort in der Landgemeinde Świdwin

Friedensburg ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Friedensburg (1855–1938), deutscher Archivar und Historiker
 Walter Friedensburg (General) (1889–1959), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Friedeburg (Begriffsklärung)
 Friedburg, Markt in Österreich